Евге́ний Ива́нович Штырко́в (род. , ) — советский и российский ,  (1985), профессор (1990), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009).

Биография 
После окончания Казанского государственного университета (1954—1959) начал работу инженером в Государственном институте прикладной оптики (инженер, ведущий инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории квантовой электроники). С 1971 года работает в Казанском физико-техническом институте РАН в лаборатории быстропротекающих молекулярных процессов (главный научный сотрудник); заведующий лабораторией нестационарной оптической спектроскопии.

Кандидат физико-математических наук по квантовой электронике (1968), доктор физико-математических наук по оптике (1985).

Звания и государственные награды 
 1982 — лауреат Государственной премии СССР в области науки за цикл работ (1970—1981) по резонансной динамической голографии,
 1988 — лауреат Государственной премии СССР в области науки за открытие и исследование ориентированной кристаллизации полупроводников под действием лазерного света (лазерный отжиг),
 1995 — Заслуженный деятель науки Республики Татарстан,
 2000 — Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Общественные награды и членство в организациях 
 2009 — медаль им.академика Ю. Н. Денисюка (Оптическое Общество России, диплом № 3) за выдающиеся достижения в физической оптике и голографии
 Член Оптического Общества России (1990)
 Член Оптического Общества Америки (1993)

Научные работы 
Более 40 научных публикаций и 20 изобретений в области квантовой электроники, нелинейной оптики и микроэлектроники. Индекс Хирша равен семи. Цитируется в работах по переходным решеткам и эхо-голографии.
 Первое наблюдение попутного 4-х волнового взаимодействия, описанного в терминах динамических голограмм.
 Открытие импульсной ориентированной кристаллизации ионно-имплантированных полупроводников (лазерный отжиг).
 Предложена теория фотон-эхо голографии
 Теоретическое предсказание и экспериментальное наблюдение явления генерации решеток-интерферограмм при полном разнесении во времени взаимодействующих пучков света, первое наблюдение обращенного фотонного эха.

Ненаучные работы 
Имеет ряд статей дискуссионного характера об эфирном ветре.

Примечания

Ссылки 
 «Оптическое общество имени Дмитрия Сергеевича Рождественского»
 [www.famous-scientists.ru/10293 Штырков Евгений Иванович] на сайте «Известные учёные»

Авторы неакадемических исследований в физике
Отрицатели теории относительности
Члены Оптического общества Америки
Выпускники Казанского университета
Лауреаты Государственной премии СССР
Заслуженные деятели науки Республики Татарстан
Заслуженные деятели науки Российской Федерации